Белоостро́вская у́лица — название улиц на территории Санкт-Петербурга.

 Белоостровская улица — улица в историческом районе Выборгская сторона.
 Белоостровская улица — улица в Белоострове.

См. также 
 Белоостровское шоссе